

Personnalités 

 Georges Dufaux (1927-2008), producteur français ;
 Guy Dufaux (né en 1943), réalisateur canadien ;
 Henri Dufaux (1879-1980), pionnier de l'aviation, inventeur, peintre et homme politique franco-suisse ;
 Jean Dufaux (né en 1949), scénariste belge de bande dessinée ;
 Jean-Michel Dufaux, comédien québécois ;
 Laurent Dufaux (né en 1969), coureur cycliste suisse ;
 Louis Dufaux (1931-2011), évêque français ;
 Frédéric Dufaux (1852-1943), peintre suisse ;
 Frédéric Guillaume Dufaux (1820-1872), sculpteur suisse ;
 Frédérika Dufaux (1827-1915), peintre suisse ;
 Pierre Marc Antoine Dufaux (1866-1936), peintre suisse, journaliste, conservateur de musée.